Templeton River ist der Name folgender Flüsse:

 Templeton River (British Columbia), ein Nebenfluss des Columbia River in Kanada
 Templeton River (Georgina River), ein Nebenfluss des Georgina River in Queensland, Australien